Microsoft Entourage
 Entourage, série télévisée américaine diffusée entre 2008 et 2011.
 Entourage, film américain adapté de la série précédente, sorti en 2015.
 En topologie générale, les entourages définissent une structure uniforme.
 L'entourage, un  collectif français de hip-hop.

Homonymie de titre